Костёл Сердца Иисуса:
 Костёл Сердца Иисуса Христа (Александровка);
 Костёл Сердца Иисуса (Вильнюс);
 Костёл Сердца Иисуса (Грозный);
 Костёл Сердца Иисуса (Слободка)